Damòteles d'Esparta, militar espartà
 Damòteles d'Etòlia, ambaixador de la Lliga Etòlia